Caneja puede referirse a:
 Caneja, pedanía española en la Región de Murcia
 el nombre común de la planta Conium maculatum
 el nombre común de la planta Ferula communis